DLB steht für:
 D’Albertis auf Papua-Neuguinea (Internationaler Flughafencode)
 Deutscher Lehrerbund
 Dementia with Lewy bodies, unter den neurodegenerativen Erkrankungen die neuropathologisch am zweithäufigsten diagnostizierte dementielle Erkrankung
 Dictionary of Literary Biography, eine Enzyklopädie in 349 Bänden des US-amerikanischen Verlags Thomson Gale
 Die Länderbahn
 Deutsches Lebensmittelbuch
 Powiat Lubański in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung